Kate Price peut faire référence à : 
 Kate Price, de son vrai nom Katherine Duffy, une actrice irlando-américaine ; 
 Kate Price, une chanteuse et joueuse de hammered dulcimer née à Salt Lake City, Utah.